Mary – dawna nazwa wsi Morawy (gmina Gardeja, powiat kwidzyński, województwo pomorskie)
 gromada Mary – dawna gromada z siedzibą w powyższej wsi
 Mary – miejscowość i gmina we Francji
 Mary – miasto w Turkmenistanie
 Mary – wilajet w Turkmenistanie
 anglosaska forma imienia Maria
 Mary – studyjny album Mary J. Blige z 1999 roku
 Mary – słonica powieszona w 1916 roku przez właściciela cyrku
 Mary – singel amerykańskiego zespołu Scissor Sisters z albumu Scissor Sisters
 Mary – podrodzina ssaków z rodziny kawiowatych
 Mary – nosze do przenoszenia zmarłych lub katafalk